Суто́рові (Paradoxornithidae) — родина горобцеподібних птахів, що включає 16 родів і 37 видів. Представники родини мешкають в Азії, за винятком американської тимелії, яка мешкає на заході Північної Америки.

Опис 
Суторові — дрібні, довгохвості птахи, середня довжина яких становить 10-28 см. Вони мають переважно коричневе забарвлення, короткі, округлі крила і міцні, короткі дзьоби, сплющені з боків. Суторові живляться переважно насінням, зокрема насінням трав. Вони живуть в густій траві або очеретяних заростях.

Систематика і таксономія 
Таксономічне положення суторових довгий час було спірним, деякі дослідники відносили їх до родини кропив'янкових (Sylviidae) або тимелієвих (Timaliidae). Результати низки молекулярно-філогенетичних досліджень показали, що суторові формують окрему кладу, яка є сестринською по відношенню до кропив'янкових, і що ці групи розділилися 19 мільйонів років назад. Також за результатами молекулярно-генетичних досліджень виявилося, що вусата синиця, яку деякі дослідники відносили до родини суторових, насправді не є спорідненою з суторовими і належить до монотипової родини Panuridae.

За класифікацією, утвердженою Міжнародною спілкою орнітологів, виділяють 16 родів і 37 видів

 Вогнехвоста тимелія (Myzornis) — 1 вид (рід монотиповий)
 Мупінія (Moupinia) — 1 вид (рід монотиповий)
 Золотиста фульвета (Lioparus) — 1 вид (рід монотиповий)
 Золотиста тимелія (Chrysomma) — 2 види
 Кореанка (Rhopophilus) — 2 види
 Фульвета (Fulvetta) — 8 видів
 Американська тимелія (Chamaea) — 1 вид (рід монотиповий)
 Далекосхідна сутора (Calamornis) — 1 вид (рід монотиповий)
 Сутора (Paradoxornis) — 2 види
 Велика сутора (Conostoma) — 1 вид (рід монотиповий)
 Cholornis — 2 види
 Psittiparus — 4 види
 Мала сутора (Neosuthora) — 1 вид (рід монотиповий)
 Suthora — 3 види
 Білогорла сутора (Chleuasicus) — 1 вид (рід монотиповий)
 Sinosuthora — 6 видів

Примітки

Джерела 
Alström, Per; Ericson, Per G.P.; Olsson, Urban  & Sundberg, Per (2006): Phylogeny and classification of the avian superfamily Sylvioidea. Molecular Phylogenetics and Evolution 38(2): 381–397.  
Barker, F. Keith; Barrowclough, George F. & Groth, Jeff G. (2002): A phylogenetic hypothesis for passerine birds: taxonomic and biogeographic implications of an analysis of nuclear DNA sequence data. Proc. R. Soc. B 269(1488): 295–308.  PDF fulltext
Barker, F. Keith; Cibois, Alice; Schikler, Peter A.; Feinstein, Julie & Cracraft, Joel (2004): Phylogeny and diversification of the largest avian radiation. PNAS 101(30): 11040-11045.   PDF fulltext Supporting information
Cibois, Alice (2003a): Mitochondrial DNA Phylogeny of Babblers (Timaliidae). Auk 120(1): 1–20. DOI: 10.1642/0004-8038(2003)120[0035:MDPOBT]2.0.CO;2 HTML fulltext without images
Cibois, Alice (2003b): Sylvia is a babbler: taxonomic implications for the families Sylviidae and Timaliidae.Bull. B. O. C. 123: 257–261.
Del Hoyo, J.; Elliot, A. & Christie D. (editors). (2007). Handbook of the Birds of the World. Volume 12: Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions. 
Jønsson, Knud A. & Fjeldså, Jon (2006): A phylogenetic supertree of oscine passerine birds (Aves: Passeri). Zool. Scripta 35(2): 149–186.  (HTML abstract)
Pasquet, Eric; Bourdon, Estelle; Kalyakin, Mikhail V. & Cibois, Alice (2006). The fulvettas (Alcippe), Timaliidae, Aves): a polyphyletic group. Zool. Scripta 35, 559–566.  (HTML abstract)
Penhallurick, John. (see )
 Sibley, Charles Gald & Ahlquist, Jon Edward (1990): Phylogeny and classification of birds. Yale University Press, New Haven, Conn.
Walters, Michael (2006): Colour in birds’ eggs: the collections of the Natural History Museum, Tring. Historical Biology 18(2): 141–204.  (HTML abstract)
Yeung, C.; Lai, F-M.; Yang, X-J.; Han, L-X.; Lin, M-C. & Li, S-H. (2006). Molecular phylogeny of the parrotbills (Paradoxornithidae). J Ornithol 147: Suppl 1 p 87-88.  PDF of all conference abstracts

Родини птахів
Горобцеподібні